A Taça Fábio Koff foi o Segundo Turno do Campeonato Gaúcho de Futebol em 2009 e 2010. O primeiro campeão foi o . A partir de 2011, começou a ser chamada de Taça Farroupilha.

Lista de Campeões

Ver também
 Campeonato Gaúcho de Futebol
 Taça Fernando Carvalho

Competições de futebol do Rio Grande do Sul